

Місця 

 Альтенберг — місто в Німеччині, в землі Саксонія, місце знаменитих олов'яних родовищ

Персоналії 

 Альтенберг Альфред (1877—1924) — львівський видавець та книготорговець
 Альтенберг Маріан (1907—1943) — український диригент та піаніст
 Альтенберг Петер (1859—1919) — австрійський письменник-імпресіоніст